Georges Brassens, la marguerite et le chrysanthème  est un récit biographique écrit par le journaliste Pierre Berruer, retraçant le parcours du chanteur Georges Brassens.

Introduction 
« Il n'y a plus de marguerites ; simplement des chrysanthèmes » constate Pierre Berruer ce samedi  où Georges Brassens vient de s'éteindre. Cette marguerite qu'il aimait tant et dont il a fait le titre d'une de ses chansons, fleur de la liberté « qui pousse, anarchique, dans les champs, un peu sauvage mais qui se laisse apprivoiser par les amoureux », celle aussi qui tombe du bréviaire de l'abbé ou qu'il se refuse d'effeuiller dans le pot-au-feu.

Ce livre devait justement paraître ces jours-ci. Devra-t-il jamais voir le jour ? 'Oui' répondent en chœur tous les amis qui y ont participé, ils sont nombreux mais citons quand même les 'amis de toujours', Éric Battista, Pierre Onteniente, Roger Thérond et les écrivains René Fallet et Jean-Pierre Chabrol.

Présentation et synthèse 
Pierre Berruer retrace d'abord la vie de Brassens, du jeune sétois fils d'un maçon et d'une italienne très pieuse qui, victime d'une 'mauvaise réputation' après une 'ténébreuse affaire' migre chez sa tante à paris où il fera la connaissance de Jeanne Le Bonniec. Il va s'installer avec elle dans la petite maison de l'impasse Florimont, « dans un coin pourri du pauvre Paris » comme il l'écrira plus tard.

Ce n'est qu'en 1952 après la rencontre avec Patachou que la vie de l'homme et du chanteur se rejoignent et que finit le temps 'de la vache enragée'. Il sera alors successivement Grand prix du disque de l'Académie Charles-Cros, Prix de poésie de l'Académie française.

Malgré tous ces honneurs, il n'a jamais varié, il reste celui qui a puisé dans l'anarchie la revendication viscérale de la liberté, sa haine de toute forme de domination et de la guerre. Il meurt d'un cancer à l'âge de 60 ans et ce livre est aussi un hommage à l'occasion du vingtième anniversaire de sa disparition.

Bibliographie 
 René Iskin, Dans un camp, Basdorf 1943, Georges Brassens et moi avions 22 ans, éd. Didier Carpentier, novembre 2005 
 Jacques Vassal, Brassens, le regard de « Gibraltar », éditions Fayard/Chorus, août 2006 
 Jean-Claude Lamy, Brassens, le mécréant de Dieu, Éditions Albin Michel, 2004

 Pierre Berruer, Bourvil, du rire aux larmes, éditions Presses Pocket, 1976, 254 p
 Pierre Berruer, Jacques Brel va bien, il dort aux Marquises, Presses De La Cité
 Pierre Berruer, Le bon dieu n'a pas d'oreilles, prix littéraire Georges-Brassens, éditions Plon, 1986

Voir aussi 
 Hervé Bréal, Brassens de A à Z, éd. Albin Michel, 2001 .

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel consacré à Georges Brassens 

Récit
Biographie
Livre sur Georges Brassens